Йозеф Рімер (1882—1922) — польський політик.
 Саломон Рімер (1858—1931) — львівський архітектор.
 Фрідріх Вільгельм Рімер (1774—1845) — німецький філолог, письменник, бібліотекар у Веймарі, з 1814 року секретар Йоганна Вольфганга Гете.

 Рімер — мис в канадській території Нунавут.